Акмон — персонажі давньогрецької міфології, які мали однакове ім'я:
 Акмон — один з найстаріших фригійських дактилей, які жили на горі Іда. Ще вони відомі як корибанти;
 Акмон Фригійський — цар, на честь якого назвали один з регіонів Фригії — Акмонію.
 Акмон — етолієць, товариш Діомеда, який звинуватив Афродиту в підступності і за це був перетворений на птицю, ймовірно на лебедя.
 Акмон — пустотлива лісова міфічна істота, яка живе у Фермопілах чи на Евбеї, але була здатна бродити по світу і виникати там, де мають бути затіяні пустощі. Можливо це керкопи.
 Акмон (енеїдець) — син Клітія, онук Еола. Був товаришем Енея, супроводжував його під час втечі з Трої.

Джерела 
 Словник античної міфології''
 А. П. Кондрашов. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. РИПОЛ классик. Москва. 2016. ISBN 978-5-386-09554-3 

Персонажі давньогрецьких міфів